Stora Tvägöl kan syfta på:
Stora Tvägöl (Locknevi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Stora Tvägöl (Valdshults socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,

Se även
Lilla Tvägöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn